Ел Салитриљо има више значења:

 Ел Салитриљо (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Салитриљо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Салитриљо, Рефухио Акоста (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Салитриљо (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салитриљо (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салитриљо (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салитриљо (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салитриљо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салитриљо, Каса дел Авион (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Салитриљо (Атенгиљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитриљо (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитриљо (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитриљо, Салитриљо де Гонзалез (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитриљо (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитриљо (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитриљо (Теокуитатлан де Корона), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитриљо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салитриљо (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитриљо (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитриљо, Ел Чарко (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитриљо, Охо де Агва де Салитриљо (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитриљо (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитриљо (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитриљо, Ел Салитре (Хуарез), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитриљо (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитриљо (Сенгио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитриљо (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитриљо (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитриљо (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитриљо (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салитриљо (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Салитриљо (Аројо Секо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Салитриљо (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Салитриљо (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Салитриљо, Хуан Олвера (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Салитриљо (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Салитриљо (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Салитриљо (Апулко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салитриљо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салитриљо (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салитриљо (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Салитриљо (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику